Lukas Delcourt est un acteur et chanteur français, né à Cenon le .

Biographie 
Lukas Delcourt débute par de petits rôles et figurations dans des films, courts métrages, clips musicaux et publicités avec par exemple Wasabi (non crédité) sorti en 2001 et La Vie devant nous (non crédité) en 2002.

Il participe en 2003 à la troisième saison de Star Academy sur TF1. Il part ensuite en tournée internationale avec sept autres candidats. En 2004, il sort un album solo et deux singles avec le label Mercury chez Universal Music et se produit sur scène en France avant de revenir à sa passion de toujours, le métier d'acteur.

Il enchaîne en tant qu'acteur secondaire dans Sous le soleil où il joue deux personnages. Dans la telenovela Baie des flamboyants tournée en Guadeloupe et produite par France Télévisions et JLA Productions, il est Justin Guillerme lors de la première saison. La série est diffusée initialement sur Télé Guadeloupe avant d'être diffusée quotidiennement en France continentale pendant l'été 2009 sur France 3. Il apparaît dans le clip Radar de Britney Spears en 2009. Il a vécu à Los Angeles et a tourné entre autres dans la série West Hollywood où il joue Alex.

En 2017, il réalise et joue un des personnages de la websérie Le Fantôme de mon ex.

Discographie

Album 
 2004 : Tout est mal qui finit bien

Singles 
 2004 : Le Chaos
 2004 : Cream

Filmographie

Cinéma 
 2010 : Un mot pour Étienne (court métrage) : Etienne
 2011 : Where the Road Meets The Sun : un fêtard, un voyageur

Séries télévisées 
 2002 : La Vie devant nous (épisode Les lauréats) : un étudiant
 2005-2007 : Sous le soleil : Lucas / Cyril
 2007-2008 : Baie des flamboyants (Saison 1) : Justin Guillerme
 2009 : West Hollywood (4 épisodes) : Alexandre Corny

Web séries 
 2017 : We Were Secret : Eric
 2017 : Le Fantôme de mon ex (10 épisodes) : Léo

Doublage 
 2023 : Kaleidoscope : Fritz (David Bluvband)
 2023 : The Exchange : Adel ( ? )

Réalisation

Web série 
 2017 : Le Fantôme de mon ex

Notes et références

Voir aussi 
 

Acteur français de cinéma
Chanteur français du XXIe siècle
Naissance en mai 1979
Naissance à Cenon
Participant à Star Academy